Асимптотическая формула Вейля
 Формула трубки — выражение для объёма -окрестности подмногообразия